Talyschewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Nikolajewna Talyschewa (* 1991), russische Volleyballspielerin 
 Tatjana Andrejewna Talyschewa (* 1937), sowjetische Weitspringerin und Hürdenläuferin